Jannik Müller est un footballeur allemand, né le  à Adenau, évoluant au poste de défenseur central au SV Darmstadt.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Champion de 3.Liga en 2016 avec le Dynamo Dresde

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du Dynamo Dresde
Joueur du DAC Dunajská Streda
Joueur du SV Darmstadt 98
Naissance en janvier 1994
Naissance à Adenau